Reipert ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Reipert (1919–1994), deutscher Maler und Grafiker
 Klaus-Ulrich Reipert (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Uwe Reipert (* 1960), deutscher Grafiker und Heraldiker